Гвен:

 Гвен Саммерс — псевдоним американской порноактрисы Дженнифер Белчер
 Гвен Стейси — вымышленный второстепенный персонаж серий комиксов о Человеке-пауке
 Гвен Талгартская — мученица из Талгарта.